On distingue plusieurs camps nationalistes, selon les pays :

 en Espagne, le camp nationaliste ou bando nacional était le camp des insurgés qui s'étaient révoltés, en 1936, contre la  République espagnole, précipitant le pays dans la guerre civile.

 en Chine, le camp nationaliste désigne couramment les partisans du Kuomintang, particulièrement pour les opposer aux communistes de Mao Zedong. Voir Gouvernement nationaliste

Homonymie